Lamoureux är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Abraham César Lamoureux (omkring 1640–1692), fransk skulptör
 Alfred Lamoureux (1876–1954), kanadensisk komponist och musikpedagog
 Caro Lamoureux (1904–1998), kanadensisk sångerska
 Charles Lamoureux (1834–1899), fransk dirigent och violinist
 Diane Lamoureux (född 1954), kanadensisk sociolog
 François Lamoureux (1946–2006), fransk och europeisk ämbetsman
 Gisèle Lamoureux (född 1942), kanadensisk fotograf, botanist och ekolog
 Jay Lamoureux (född 1995), kanadensisk cyklist
 Jean-Philippe Lamoureux (född 1984), amerikansk ishockeyspelare
 Jocelyne Lamoureux (född 1989), amerikansk ishockeyspelare
 Justin Lamoureux (född 1976), kanadensisk snowboardåkare
 Leo Lamoureux (1916–1961), kanadensisk ishockeyspelare
 
 Mario Lamoureux (född 1988), amerikansk ishockeyspelare
 Mitch Lamoureux (född 1962), kanadensisk ishockeyspelare
 Monique Lamoureux (född 1989), amerikansk ishockeyspelare
 Robert Lamoureux (1920–2011), fransk skådespelare och filmregissör
 Roger Lamoureux (född 1955), kanadensisk ishockeyspelare

Franska efternamn